Cur (: צור) je hebrejské slovo, jméno a příjmení.

Příjmení 
 Cvi Cur (1923–2004) – náčelník Generálního štábu Izraelských obranných sil
 David Cur (1959) – izraelský politik a poslanec
 Dov Cur (* 1956) – izraelský politik a starosta Haify
 Ja'akov Cur (* 1937) – bývalý izraelský politik a ministr
 Muki Cur (Šmu'el Cur, 1938) – izraelský spisovatel a pedagog
 Ronen Cur (* 1969) – bývalý izraelský politik a poslanec
 Šmarjahu Ben Cur (* 1944) – bývalý izraelský politik a poslanec
 Ze'ev Cur (1911–1994) – izraelský politik a poslanec

Místo 
 Cur Hadasa – společná osada v Izraeli
 Cur Jicchak – společná osada v Izraeli
 Cur Moše – izraelská vesnice typu mošav
 Cur Natan – izraelská vesnice typu mošav
 Karmej Cur – izraelská osada na Západním břehu Jordánu

Ostatní 
 Ma'oz cur – hebrejská píseň zpívaná během svátku Chanuka

Externí odkazy